Non-fictie
 Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, een Nederlandse militaire eenheid

Fictie
 Imperial Stormtrooper, een eenheid uit het Star Wars-universum
 Stormtrooper (computerspel), een actiespel uit 1989